Champagnat kan syfta på:
 Champagnat, Creuse
 Champagnat, Saône-et-Loire